Nen (rivier) gelegen in het noordoosten van China
 NEN samenwerkingsverband NEderlandse Norm